Юла́й Азна́лин (; 1730 (по другим данным, 1722) — около 1797) — старшина Шайтан-Кудейского улуса Уфимского уезда, участник подавления Барской конфедерации под командованием А. В. Суворова, участник Крестьянской войны 1773—1775 годов на стороне восставших, отец Салавата Юлаева.

Биография 
Уроженец деревни Текеево, происходил из потомственных тархан рода Шайтан-Кудей. С 1750-х гг. Юлай служил сотником, в 1766 году вступил в должность волостного старшины. В 1771—1773 гг. служил в башкирских иррегулярных войсках. Участвовал со своими людьми в охране оренбургских пограничных линий, дважды бывал в дальних походах. Вполне допустимо его участие в восстании 1755 года, но документальными данными это не подтверждено.

Участие в военных походах 
Преследование калмыков. В результате вмешательства правительства в управление Калмыцким ханством часть калмыков вынуждена была переселиться в Джунгарию. В феврале 1771 г. правительство приняло решение об откомандировании яицких казаков, башкир и драгун для задержания калмыков. В мае 1771 года Юлай возглавил конный отряд из 300 башкир, который участвовал в преследовании, но сами башкирские войска участия в сражениях с калмыками не принимали. Позже, во время следствия, Юлай признался, что участие башкир в походе больше года было сознательным обманом, целью которого, было продемонстрировать лояльность властям.

Война в Польше. Войны, ведённые Россией в Польше в XVIII веке, имели целью вмешательство во внутренние дела разрушавшейся Польши. В результате подобной политики в начале 1769 г. в Польше образовалось несколько конфедератских отрядов, начавших партизанскую войну. В ноябре 1771 г. Юлай получил указание возглавить 3000-й отряд башкирской конницы, направляемый в Польшу в помощь русской армии. Отряд выступил из Уфы в середине января 1772 года. Башкирские воины под руководством Юлая участвовали в сражениях под Варшавой, Вильно и других местах. По окончании боевых действий Юлай Азналин был удостоен специальной награды — «Воинское малое знамя». Награду, полученную за мужество и отвагу, Юлай передал своему сыну Салавату в октябре 1773 года. Для Самого Салавата награда отца, как семейная реликвия, была предметом особой гордости.

Судебные тяжбы с заводчиком Я. Б. Твердышевым 
В середине XVIII в. начинается активная заводская колонизация территории Южного Урала. Столь интенсивная экспансия не проходила бесследно для коренного населения. Строительство заводов сопровождалось незаконным изъятием у башкирских общин огромных земельных участков. За юридическими документами о продаже земли скрывались обман, подкупы и административное давление к заключению сделок. Юлай боролся с губернскими чиновниками, принуждавшими башкир к продаже земель, тем самым сознательно нарушавшими закон ради собственной выгоды. Примером подобных отношений являются отношения между заводчиком Я. Б. Твердышевым и башкирами Шайтан-Кудейской волости, на землях которых был выстроен Симский железоделательный завод. В документах Оренбургского госархива содержатся сведения о намерении Твердышева присвоить себе земли этой волости. Но заводчику Якову Борисовичу пришлось столкнуться с сопротивлением со стороны Азналина в приобретении земель. С целью давления на башкир Твердышев решил прибегнуть к содействию губернских властей и к подкупу части вотчинников. В 1762 году отрядом оренбургского гарнизона Юлай и несколько его товарищей насильно были привезены на Катав-Ивановский завод. Здесь в присутствии Твердышева им был зачитан указ губернской канцелярии немедленно решить вопрос об отдаче земли заводчику, но Азналин вновь дал решительный отказ. Тогда заводчик Яков Борисович прибегнул к другим уловкам. Пользуясь расколом среди общинников, он пошёл на сближение со старшиной Шиганаем Бурчаковым, одним из собственников земли. Именно с ним была заключена сделка вопреки общей воле башкир волости. Таким образом, Твердышев и губернская администрация сознательно нарушили закон, по которому договор о покупке или аренде земли должен был заключаться со всеми членами башкирской общины, являвшимися юридическими собственниками земли. Юлай Азналин не мог смириться со злоупотреблениями и обманом со стороны властей. Став старшиной, он долгие годы пытался вернуть незаконно изъятые земли. Но все судебные трения закончились не в его пользу: Юлай и отстаивавшие свои права башкиры были приговорены к крупному штрафу в 600 рублей.

Личностные качества 
Юлай Азналин отличался справедливостью, никогда не ставил целью накопление богатств и все споры в своей «команде» разрешал ко всеобщему удовлетворению. Надо сказать, что у Юлая была большая обида на правительство. В своё время князь Путятин, губернатор Оренбурга, пожаловавший ему не только звание старшины, но и значительные земли, этот дар у него отобрал под строительство Симского завода и казачьей станицы.

Русский писатель Ф. Д. Нефёдов в 1880 году писал о Юлае так:

Юлай Азналин был человек богатый, умный и влиятельный, он пользовался общим уважением со стороны башкир и несколько раз подряд относились к башкирскому старшине с доверием. В его преданности и верности русскому правительству не могло быть никакого сомнения… Но башкирский старшина в действительности не был тем, кем он так искусно умел казаться. На глазах Юлая пылали башкирские селения, разорялся край; у него самого купец Твёрдышев отнял землю под Симской завод и деревни. Истинный башкир, горячо любивший свою родину, Юлай не мог остаться равнодушным зрителем, он скрывал свои чувства, но в душе таил месть.

Юлай Азналин не владел письмом, однако осознавая значение грамотности, добился того, чтобы его сын умел писать и читать. Своим знанием языка тюрки Салават обязан именно отцу. Сын Салават воспитывался в атмосфере любви к родине и национального достоинства.

Участие в войне 1773—1775 годов

Предыстория 
В 18-м веке начинается активное освоение Поволжья, Урала и Оренбургских приграничных территорий, принадлежащих местным кочевым народам. На быстрорастущих заводах Урала складывается напряжённая ситуация в связи с нехваткой рабочей силы и нетерпимостью местного населения. Правительство частично решает проблему припиской крестьян к частным горным заводам. Теперь крестьяне помимо работы на земельных участках, обязаны были работать на заводах. В довершении к этому последовал Указ Екатерины II от 22 августа 1767 года о запрещении крестьянам жаловаться на помещиков. В результате крестьяне оказывались в бесправном положении, которым пользовались заводчики. В условиях полной безнаказанности и личной зависимости рабское положение крестьян усугубляется прихотями, капризами или настоящими преступлениями, творящимися в усадьбах, и большинство из них оставлялись без расследования и последствий. Также следует упомянуть о тяжёлом положении яицких казаков, которые в отличие от крестьян, представляли реальную силу.

В 1772 году начинает распространяться слух о чудом спасшемся императоре Петре III. Человеком, назвавшим себя Петром III, был Емельян Иванович Пугачёв — донской казак. Вокруг него стало формироваться ядро недовольных, постепенно разросшееся до настоящей армии. Восстание Пугачёва в короткое время охватило значительные территории и превратилось в истинно народное выступление.

Переход на сторону повстанцев 
В октябре 1773 года Юлай Азналин отправляет отряд конников из 1200 человек во главе со своим сыном Салаватом в Стерлитамакскую пристань, где должен был формироваться сводный отряд против повстанцев. Этот отряд выехал в Оренбург в распоряжении генерала Кара для подавления восставших. Однако 10 ноября 1773 года около аула Биккуль в 70 км от Оренбурга Салават, видя тяжёлое положение народа, со своим отрядом решает присоединиться к повстанцам Пугачёва. Принятию решения также способствовала усиленная агитация пугачёвцев, проводившаяся среди башкир. Определённую роль сыграло и известие о поражении корпуса генерал-майора В. А. Кара, направленного императрицей на подавление восстания. Сам Юлай решает примкнуть к Пугачёвскому восстанию в декабре 1773 года.

Участие в войне 
Поначалу действия Юлая в пугачёвском движении не отличались особой активностью, но с весны 1774 он, возглавив отряд башкир своей волости, вёл вместе с отрядами Салавата и других пугачёвских вожаков бои против карателей под Симским заводом и в других местах. В июне при встрече с Пугачёвым он получил от него звание атамана и поручения по массовому вовлечению башкир в повстанческие отряды.

Сдача и смерть 
Осенью 1774, в пору спада пугачёвского сопротивления и под влиянием собственных неудач, он принял решение о капитуляции и 31 октября явился с повинной к начальнику карательной команды подполковнику И. Л. Тимашеву. Вскоре Юлай был отконвоирован в Казань. Далее для проведения более обстоятельного расследования был сослан в Оренбургскую губернию. Следствие здесь производила Уфимская провинциальная канцелярия. Она приговорила Юлая и его сына к тяжкому телесному наказанию с последующей отсылкой на пожизненные каторжные работы в Эстляндскую губернию (ныне г. Палдиски в Эстонии). Провёл на чужбине более 20 лет. Последнее прижизненное документальное известие о Юлае относится к июлю 1797 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Предводители башкирских восстаний
Участники восстания Пугачёва
Участники войны против барских конфедератов